Il Premio Osella per la migliore sceneggiatura viene assegnato agli sceneggiatori votati come migliori durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Albo d'oro

Anni 2000 

 2005: George Clooney e Grant Heslov - Good Night, and Good Luck.  
 2006: Peter Morgan - The Queen - La regina (The Queen)  
 2007: Paul Laverty - In questo mondo libero... (It's a Free World...)  
 2008: Haile Gerima - Teza  //
 2009: Todd Solondz - Perdona e dimentica (Life During Wartime)

Anni 2010 
 2010: Álex de la Iglesia - Ballata dell'odio e dell'amore (Balada triste de trompeta)  
 2011: Efthymis Filippou e Yorgos Lanthimos - Alps (Άλπεις)  
 2012: Olivier Assayas - Qualcosa nell'aria (Après mai)  
 2013: Steve Coogan e Jeff Pope - Philomena  
 2014: Rakhshan Bani-Etemad e Farid Mostafavi - Ghesse-ha  
 2015: Christian Vincent - La corte (L'Hermine)  
 2016: Noah Oppenheim - Jackie  /
 2017: Martin McDonagh - Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)  
 2018: Joel ed Ethan Coen - La ballata di Buster Scruggs (The Ballad of Buster Scruggs)  
 2019: Yonfan -  Jìyuántái qīhào (繼園臺七號)

Anni 2020
 2020: Chaitanya Tamhane - The Disciple  
 2021: Maggie Gyllenhaal - La figlia oscura (The Lost Daughter)  
 2022: Martin McDonagh - Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin)

Note 

Premi della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
Premi cinematografici per la miglior sceneggiatura